Татьяна Ивановна Евсикова (, Краснодар, Краснодарский край, РСФСР) — глава муниципального образования город-курорт Анапа с марта 2009 г. по 11 декабря 2012 г. Член партии «Единая Россия».

Биография 

Родилась в 1962 году в Краснодаре. В 1986 году окончила Кубанский государственный университет по специальности «юрист-правовед».  

С 1986 занимала должность инструктора организационно-юридического отдела Краснодарского горисполкома.

С 1992 года заведующая организационно-правовым отделом исполнительного комитета города Краснодара.

С 1994 по 2003 годы работала директором Лицензионной палаты администрации города Краснодара, первым заместителем директора государственного учреждения Краснодарского края «Центр по лицензированию, взаимодействию с контролирующими органами и хозяйствующими субъектами потребительского рынка».

С 2003 года — первый заместитель руководителя департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского края.

С 2005 года — руководитель департамента проектного сопровождения, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского края.

С августа 2006 года назначена руководителем департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края.

С лета 2008 года Т. Евсикова занимала должность вице-губернатора Краснодарского края.

В марте 2009 года была избрана мэром Анапы, набрав 93,3% голосов избирателей.

В декабре 2012 года подала в отставку с формулировкой «По состоянию здоровья».

Ссылки 
 Анапа

Примечания 

Главы Анапы